Велики Дубовик може бити:

 Велики Дубовик (Крупа на Уни), насеље у општини Крупа на Уни, Република Српска, БиХ
 Велики Дубовик (Босанска Крупа), насеље у општини Босанска Крупа, Унско-сански кантон, ФБиХ, БиХ